Jméno Tomáš Kratochvíl nese více osob:

 Tomáš Kratochvíl (politik) (* 1968) – český politik 
 Tomáš Kratochvíl (režisér) (* 1983) – režisér dokumentárních filmů
 Tomáš Kratochvíl (atlet) (* 1971) – český atlet a olympionik